Breitbrunn heißen folgende geographischen Objekte:
  Breitbrunn am Chiemsee, Gemeinde im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Breitbrunn (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Haßberge, Bayern
 Breitbrunn am Ammersee, Ortsteil der Gemeinde Herrsching am Ammersee, Landkreis Starnberg, Bayern
 Breitbrunn (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Breitbrunn (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern

 Breitbrunn (Gemeinde Hörsching), Ortschaft von Hörsching, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Breitbrunn (Gemeinde Berndorf), Ortsteil von Berndorf bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Breitenbrunn